Епархия Пенономе () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Пенономе, Панама. Епархия Давида входит в митрополию Панамы. Епархия Пенономе распространяет свою юрисдикцию на всю территорию провинции Кокле. Кафедральным собором епархии Пенономе является церковь святого Иоанна Крестителя в городе Пенономе.

История 
18 декабря 1993 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу "Quo aptius", которой учредил епархию Пенономе, выделив её из архиепархии Панамы.

Ординарии епархии 
 епископ Uriah Ashley (18.12.1993 — 25.06.2015), назначен вспомогательным епископом Панамы;
 епископ Edgardo Cedeño Muñoz, S.V.D. (с 15 октября 2015 года).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Quo aptius

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Панамы